Alain Prieur (1939-1991) – attore francese
 Barthélemy Prieur (circa 1536-1611) – scultore francese
 Claude Prieur (XVI secolo) – sacerdote francese
 Claude-Antoine Prieur-Duvernois (1763-1833), detto «Prieur de la Côte-d'Or» – deputato alla Convenzione nazionale, durante la Rivoluzione francese
 Denis Prieur (1791-1857) 1881– sindaco francese
 Denis Prieur (nato nel 1957) – pittore francese
 Edmond Prieur (1881-1955) – uomo politico francese
 Jean Prieur (1914-2016) – scrittore francese 
 Jean Prieur (nato nel 1923) – sacerdote e storico francese
 Jean-Louis Prieur detto «Il Giovane» (1759-1795) – pittore e politico francese
 Jérôme Prieur (nato nel 1951) – scrittore e cineasta francese
 Michel Prieur (1955-2014) – numismatico francese
 Paul Prieur (circa 1620–circa 1682) – pittore svizzero
 Philippe Prieur (nato nel 1960) – calciatore francese
 Pierre Prieur (1896-1968) – giocatore di hockey francese
 Pierre-Louis Prieur (1756-1827), detto «Prieur de la Marne» – deputato alla Convenzione nazionale, durante la Rivoluzione francese

 Yves Le Prieur (1885-1963) – militare, linguista e inventore francese